Het seizoen 1997/1998 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 42ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd landskampioen. FC Volendam degradeerde rechtstreeks en FC Groningen degradeerde door verlies in de nacompetitie. Vitesse behaalde haar beste resultaat sinds de oprichting van het betaald voetbal. Nikos Machlas werd daarbij Europees topscorer. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam PTT-telecompetitie door het leven.

In het voorgaande jaar was AZ na één jaar gedegradeerd. Hiervoor was MVV in de plaats gekomen.

Ajax was in het seizoen 1997/98 oppermachtig in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen hun eerste tien competitieduels en hadden op dat moment al acht punten voorsprong op nummer twee PSV (30 om 22 punten). De eerste wedstrijd eindigde in een 5–0 zege op Vitesse. Daardoor was de koppositie meteen een feit. 

Het werd uiteindelijk een uitmuntend seizoen voor de club uit de hoofdstad; geen club pakte in de geschiedenis van de Nederlandse competitie – afgezien van omrekeningen vanuit het tweepuntensysteem – meer punten dan Ajax destijds (89) en het doelsaldo van de Amsterdammers was met +90 (112–22) het beste ooit. De 7–2 thuiszege tegen sc Heerenveen was samen met de 1–8 bij BV De Graafschap de meest doelpuntrijke wedstrijd van Ajax dat seizoen.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1997/98 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.933.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 12.853 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Competitievoetbal 1997/98
Eredivisie (mannenvoetbal)